Hüter steht für:

 altmodisches Wort für einen Wart (Aufseher)
 Hüter des Bahai-Glaubens, siehe Shoghi Effendi

Hüter ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Hüter (Politiker) (1823–1900), deutscher Gutsbesitzer, Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau 
 Georg Hüter (* 1948), deutscher Bildhauer
 Hans Hüter (1906–1970), deutsch-schweizerischer Raketentechniker
 Ian Hüter (* 1997), US-amerikanisch-deutscher Handballspieler
 Karl Christoph Hüter (1803–1857), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Karl-Heinz Hüter (* 1929), deutscher Architekturhistoriker
 Ludwig Hüter (1861–1940), deutscher Klassischer Philologe, Gymnasiallehrer und Politiker
 Patrick Hüter (* 1995), US-amerikanisch-deutscher Handballspieler
 Victor Hüter (1832–1897), deutscher Arzt für Geburtshilfe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Hueter
 Hüther
 Hütter
 Hüter des Feldes, Eichenveteran in Oberfranken, Bayern
 Haus ohne Hüter, Roman (1954) des deutschen Schriftstellers Heinrich Böll
 Die Hüter der Rose, historischer Roman (2005) der Schriftstellerin Rebecca Gablé